Erbhof steht für:

 allgemein bäuerliche Anwesen mit Sondererbfolgeregelungen, siehe Anerbenrecht
 im mittelalterlichen Recht ein Grundstück, über das Eigentümer verfügen konnten, das Allod
 ein spezifisches Besitz- und Verwaltungsrecht von in Verwaltung gegebenen Höfen, siehe Meierrecht

 Erbhof (Südtirol), eine Auszeichnung für über Generationen bewirtschaftete Bauernhöfe
 Erbhof (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch
 Höfeordnung
 Reichserbhofgesetz
 Geschlossener Hof (Tirol, Südtirol)
 Erbgut
 Erbhaus